Bollwahn ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bollwahn (1964–2018), deutsche Journalistin und Jugendbuchautorin
 Wilhelm Bollwahn (1930–2008), deutscher Veterinärmediziner